Pangandaran (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie West-Java
 Pangandaran (onderdistrict), een onderdistrict in dit regentschap
 Pangandaran (plaats), een dorp in dit onderdistrict